Виста Ермоса има више значења:

 Виста Ермоса (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Виста Ермоса (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Виста Ермоса (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Виста Ермоса (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Виста Ермоса (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Виста Ермоса (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Ермоса (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Ермоса (Чалчивитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Ермоса (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Ермоса (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Ермоса (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Ермоса (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Ермоса (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Ермоса (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Ермоса, Хесус Круз (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виста Ермоса, Ел Сапо (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Виста Ермоса (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Виста Ермоса (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Виста Ермоса (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Виста Ермоса (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виста Ермоса (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виста Ермоса (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виста Ермоса, Сан Франсиско де ла Круз (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виста Ермоса (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виста Ермоса (Окампо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виста Ермоса (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виста Ермоса (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виста Ермоса, Ел Тузито (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виста Ермоса, Ел Тузо (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виста Ермоса, Кандидо Лопез (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виста Ермоса (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса, Нуево Сентро де Побласион Ехидал (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса, Пуерто Агва Фрија (Тлапевала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Запотитлан Таблас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виста Ермоса (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Виста Ермоса (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Виста Ермоса (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Виста Ермоса (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Виста Ермоса (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Виста Ермоса (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виста Ермоса, Санта Круз дел Кортихо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виста Ермоса (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Виста Ермоса (Екатепек де Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Виста Ермоса (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Виста Ермоса (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Виста Ермоса (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Виста Ермоса (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Виста Ермоса (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Виста Ермоса, Ел Канал (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Виста Ермоса (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Виста Ермоса (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Виста Ермоса (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Виста Ермоса (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Виста Ермоса (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Виста Ермоса (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Виста Ермоса (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Виста Ермоса (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Виста Ермоса (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Виста Ермоса (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Мартин Тоспалан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Мигел Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Пабло Тихалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Себастијан Искапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Санта Катарина Јосоноту), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса, Сонотла (Санта Марија Теопоско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Сантијаго Комалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Санто Доминго Тоналтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Виста Ермоса (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Кваутемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Онеј), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Гвадалупе), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Лафрагва), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Габријел Чилак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Солтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Виста Ермоса (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Виста Ермоса, Куасинада (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Виста Ермоса (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виста Ермоса, Солол (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виста Ермоса (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виста Ермоса (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Виста Ермоса (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Виста Ермоса (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Виста Ермоса (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виста Ермоса (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виста Ермоса (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виста Ермоса (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виста Ермоса (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виста Ермоса, Ана Белем (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виста Ермоса, Анселмо Гарза (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виста Ермоса, Паулино Санчез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виста Ермоса (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виста Ермоса (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виста Ермоса (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Виста Ермоса (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Атлавилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса, Ла Питаја (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса, Колорадо (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса, Ел Серо Сан Лорензо (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса, Ла Турбина (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Пануко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса, Рестауранте (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса, Ел Агвакате (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Теночтитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса, Серо Партидо (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса, Матијас Очоа (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виста Ермоса, Лос Трес Рејес (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Виста Ермоса (Пануко, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Виста Ермоса (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Виста Ермоса (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику